Иван Ефремович Ефремов (1774—1843) — генерал-лейтенант Донского казачьего войска.

Биография 
Родился в 1774 году, по происхождению донской казак.

В 1791 году он попал на военную службу в Санкт-Петербург и здесь принялся за изучение грамоты. Будучи большим бедняком, Ефремов был вынужден научиться сапожному ремеслу, чтобы заработать для учения лишнюю копейку.

В 1793 году, при сформировании Гатчинских войск, Ефремов, как выделявшийся своей строевой подготовкой, был зачислен в них, а в 1796 году, будучи уже вахмистром, при сформировании лейб-гусарского казачьего полка был определён в эскадрон Его Величества и в 1798 году произведён в корнеты того же полка.

В 1805 году Ефремов в чине штабс-ротмистра принял участие в сражении под Аустерлицем, а в 1807 — дрался под Гуттштадтом, Клейнфельдом, Вольфсдорфом и Фридландом. За подвиги в эту войну он был награждён орденом св. Владимира 4-й степени.

В 1810 году полковник Ефремов принял в командование эскадрон Его Величества. В апреле 1812 года лейб-казаки прибыли к западной границе Российской империи. Ряд их боевых подвигов во время Отечественной войны связан с именем Ефремова: 14 июня — при местечке Троки, 15 июня — у Вильны, 1 июля — при корчме Соры, 19-го — при Новыверки, 23-го — при Кочержишках, 11 и 12-го — у Будиловской переправы на Двине, 14-го и 15-го — под Витебском, 16-го — у Поречья, 4 августа — у Смоленска, 7-го — при деревне Заболотье и 26-го — при Бородине.

В сентябре в командование его было дано четыре казачьих полка, с которыми он и проявил себя как лихой партизан: 4 сентября — при деревне Жилино, с 4-го по 8-е — на Каширской дороге, 8-го — при Старикове, 14-го — при селе Вишнякове и затем у Боровского перевоза. 22 октября, у Вязьмы, командуя пятью полками, он «истребил немалое число противника»; 23-го атаковал у села Беломорского пехоту во фланг, 27-го — Дорогобуж; 1 декабря был в деле у Павлинска. Затем, командуя тремя казачьими полками, Ефремов участвует во многих делах в отряде генерал-адъютанта Чернышёва.

С прибытием императора Александра I к армии лейб-казаки уже до конца кампании составляли конвой Его Величества.

4/16 октября под Лейпцигом Ефремов явился героем исторической атаки лейб-казаков и 23 декабря 1813 г. был награждён за неё орденом св. Георгия 3-й степени (№ 352):

В бою 14 марта 1814 года при Фершампенуазе Ефремов был ранен штыком в голову.

В 1815 году полковник Ефремов был назначен командиром лейб-гвардии Казачьего полка и также в 1816 — произведён в генерал-майоры.

В 1828 году Ефремов участвовал в войне с турками и получил рану саблей в правую руку во время преследования турок, разбитых на реке Камчик. В эту войну он был награждён золотой саблей с бриллиантами.

25 июня 1829 года Ефремов был произведён в генерал-лейтенанты и уволен на Дон в бессрочный отпуск.

Умер 4 октября 1843 года.

В 1911 году его прах был торжественно перевезён на вечное упокоение (вместе с останками графа Платова, графа Орлова-Денисова, генерала Бакланова) в усыпальницу войскового кафедрального собора в Новочеркасске.

Награды 
 За подвиги от Малоярославца до Данцига Ефремов был награждён орденом св. Владимира 3-й степени и золотой саблей с надписью «За храбрость».
 За Бородинское сражение был награждён орденом св. Анны 2-й степени с алмазными знаками.
 26 марта 1813 года был удостоен ордена св. Георгия 4-й степени (№ 1191 по списку Судравского и № 2557 по списку Григоровича — Степанова).

Источники 
 
 Жеребков А. Г. История Лейб-гвардии Казачьего полка. — СПб., 1876.
 Поляков Н., Жиров М. Донцы-кавалеры ордена святого Георгия. — М.: тип. Я. Г. Сазанова, 1912.
 Попов И. X. Герои Дона. — Новочеркасск, 1911.
 Агафонов А. И. Командир лейб-гвардии Казачьего полка генерал-лейтенант И. Е. Ефремов. // Военно-исторический журнал. — 2020. — № 8. — С.74—79.

Ссылки 
 Иван Ефремович Ефремов.

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Русско-турецкой войны (1828—1829)
Русские офицеры Наполеоновских и Революционных войн
Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 3-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Кавалеры золотого оружия «За храбрость» с бриллиантами
Партизаны 1812 года
Участники сражения при Аустерлице
Участники сражения при Фершампенуазе
Донские казаки